Kutujoki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kutujoki (vattendrag i Lappland), 
 Kutujoki (vattendrag i Kajanaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar